FAG pode se referir a:

 Federação Anarquista Gaúcha uma organização anarquista do Rio Grande do Sul;
 Fundação Assis Gurgacz,  uma instituição de ensino superior brasileira no oeste do Estado do Paraná;
 Find a Grave, um website sobre a localização de túmulos de pessoas famosas;
 FAG, uma marca do Schaeffler Group.